Název Cusseta nese více sídel ve Spojených státech amerických:

 Cusseta (Alabama)
 Cusseta (Georgie)
 Cusseta (Texas)